Kaninholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaninholmen, Lovisa, Nyland,

Sverige 

 Ulriksdals slott#Kaninholmen, Uppland, 
 Sölvesborgsviken#Kaninholmen, Blekinge,